Bantam kan syfta på:

 Bantam (hönsras) – en dvärghönsras som kom till Europa i mitten av 1800-talet från Java i Indonesien
 Bantam Books – ett förlag
 Bantamvikt – en viktklass inom boxning
 Bofors BANTAM (robot 53) – en svensk pansarvärnsrobot

Geografi

Indonesien 

 Banten, provins, 
 Bantam, Java – en stad på Java

Kokosöarna 

 Bantam Village – en by på Home Island

USA 

 Bantam, Connecticut – en ort i Connecticut, Litchfield County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar